Johann Weber (bisschop) - Oostenrijks bisschop
 Johann Weber (generaal) - Zwitsers generaal
 Johann Weber (politicus) - Zwitsers politicus
 Johann Weber (ijsspeedway) - Duits ijspeedway coureur